Ai XIV Giochi olimpici invernali del 1984 a Sarajevo (Jugoslavia), vennero assegnate medaglie in quattro specialità del pattinaggiò di figura.

Pattinaggio di figura maschile

Pattinaggio di figura femminile

Pattinaggio di figura a coppie

Danza sul ghiaccio

Medagliere per nazioni

Altri progetti 

 14
Sport ai XIV Giochi olimpici invernali